Perioli è un cognome italiano.

Diffusione 
Cognome diffuso soprattutto a La Spezia, Vezzano Ligure e Città di Castello, presenta anche vari ceppi minori nella quasi totalità delle regioni centro-settentrionali italiane.

Etimologia 
Di origine insicura, il cognome Perioli potrebbe derivare da una probabile alterazione del cognome base Pietri o dal nome medioevale Periolus, comunque sempre un ipocoristico di Perus (Pietro).

Varianti 
Periolo, Perrioli, Parioli, Peroli, Perolo.

Personaggi famosi 
 Coriolano Perioli, presidente dello Spezia Calcio dal 1941 al 1943

Note 

Cognomi italiani